Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Geboltskirchen enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Geboltskirchen in Oberösterreich (Bezirk Grieskirchen).

Denkmäler

Einzelnachweise 

Geboltskirchen
!